Mach – unità di misura della velocità
Principio di Mach – spiega l'inerzia come somma dell'effetto della gravità degli oggetti dell'universo
Effetto Mach – effetto ottico
Mach – singolo musicale delle Rainbow
Mach – cratere lunare
3949 Mach – asteroide

Informatica 
Mach – microkernel per sistemi unix-like
GNU Mach – microkernel utilizzato in GNU Hurd per il sistema operativo GNU

Persone 
Alexander Mach – politico slovacco
Edmund Mach – chimico, enologo e agrario austriaco
Ernst Mach – fisico e filosofo austriaco
Petr Mach – politico ed economista ceco

Videogiochi
M.A.C.H.: Maneuverable Armed Computer Humans – videogioco del 1987 per Commodore 64
M.A.C.H.: Modified Air Combat Heroes – videogioco del 2007 per PlayStation Portable